Хи́зер Макдо́нальд (; 14 июня 1970) — американская актриса, комедиантка, сценарист и певица.

Биография 
Хизер Макдональд родилась 14 июня 1970 года в семье католиков. У Хизер есть четверо старших братьев и сестёр, включая сестру Шэннон Макдональд.

Карьера 
Хизер начала свою карьеру в 1990-х годах.

Хизер сыграла в 13-ти фильмах и телесериалах. МакДональд наиболее известна как пародистка, её наиболее известные образы: Дрю Бэрримор, Ким Кэттролл, Лорен Конрад, Майли Сайрус, Селин Дион, Дональд Дак, Билл Клинтон, Джейсон Пристли и другие. В 2007—2009 года она появлялась в реалити-шоу «Семейство Кардашян».

В 2000—2009 года Хизер писала сценарии.

Также Хизер является певицей.

Личная жизнь 
Хизер замужем за Питером Добиасом. У супругов есть два сына — Дрейк Добиас и Брэндон Добиас.

Избранная фильмография 
актриса

Примечания

Ссылки